Alexandru Popovici ist der Name folgender Personen:

* Alexandru Popovici (Fußballspieler, 1977) (* 1977), moldawischer Fußballspieler
 Alexandru Popovici (Fußballspieler, 1988) (* 1988), rumänischer Fußballspieler